Maragua bezeichnet

 Maragua (Chayanta), eine Ortschaft in der Provinz Chayanta im Departamento Potosí, Bolivien
 Maragua (Oropeza), eine Ortschaft in der Provinz Oropeza im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Kanton Maragua, ein Kanton in der Provinz Oropeza im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Maragua (Kenia), eine Stadt im Murang’a County, in Kenia
 Distrikt Maragua, ein ehemaliger Distrikt in Kenia, seit 2010 mit dem Bezirk Muranga zusammengelegt